Економічна теорія — наука, що вивчає фундаментальні закони і категорії економічного життя суспільства;
 Економічна думка (видавництво) — видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету.